Das goldene Buch ist der Titel zahlreicher Bücher, beispielsweise von:
 Das goldene Buch (Fatwa), Buch des Vereins Target e. V. gegen die Beschneidung weiblicher Genitalien
 Asterix & Obelix feiern Geburtstag - Das goldene Buch, der 34. Band der Asterix-Reihe
 Goldenes Buch, Gästebuch für Ehrengäste von Gemeinden und Städten  im Einzelnen:
 Goldenes Buch (Frankfurt am Main)
 Goldenes Buch (Hannover)
 Liste von Persönlichkeiten der Stadt Nördlingen#Das „Goldene Buch“ der Stadt Nördlingen
 Goldenes Buch der Flieger (1938), deutsche Auszeichnung im Zweiten Weltkrieg für Flugzeugbesatzungen

Das goldene Buch steht auch für:
 Das goldene Buch (Buchhandelspreis), Auszeichnung des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels

Siehe auch:
 Das mongolische Goldene Buch
 Libro d’Oro (italienisch für „goldenes Buch“), Adelsverzeichnisse in italienischen Staaten und Städten
 Codex Aureus (lateinisch für „goldenes Buch“), übliche Bezeichnung verschiedener Werke der Buchmalerei